Эли Либерт (; род. 20 августа 1981, Суррей, Британская Колумбия) — канадская актриса и продюсер.

Биография 
Дебютировала на телевидении в 2003 году с эпизодической ролью в сериале «Мёртвые, как я». С 2012 по 2013 год играла одну из ведущих ролей в сериале «Девушки и бомбы».

Озвучивала персонажей мультфильмов «Барби: Академия принцесс», «Barbie in the Pink Shoes» и «Barbie and The Secret Door».

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Персоналии по алфавиту